Das Licht auf dem Galgen ist der Titel von:

 Das Licht auf dem Galgen (Erzählung), Erzählung von Anna Seghers aus dem Jahr 1961
 Das Licht auf dem Galgen (Film), deutsche Literaturverfilmung aus dem Jahr 1976